

Lokalizacje

Niemcy 
 Reischach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting
 Reischach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting

Inne 
 Reischach – ród